Giovanelli – famiglia aristocratica bergamasca
 Benedetto Giovanelli – politico e storico italiano
 Fausto Giovanelli – politico italiano
 Federico Maria Giovanelli – patriarca cattolico italiano
 Francesco Giovanelli – velista italiano
 Giovanni Benedetto Giovanelli – politico italiano
 Giulia Giovanelli – scrittrice e poetessa italiana
 Giuseppe Giovanelli – politico italiano
 Giuseppina Giovanelli – attrice italiana
 Gordy Giovanelli – ex canottiere statunitense
 Guido Giovanelli – velista italiano
 Massimo Giovanelli – rugbista a 15 e dirigente sportivo italiano
 Miriam Giovanelli – attrice e modella italiana naturalizzata spagnola
 Orazio Giovanelli – pittore italiano
 Oriano Giovanelli – politico italiano
 Riccardo Giovanelli – astronomo italiano naturalizzato statunitense
 Ronaldo Soares Giovanelli – ex calciatore brasiliano
 Ruggiero Giovanelli – compositore e cantore italiano
 Vittorio Giovanelli – autore televisivo, dirigente d'azienda e saggista italiano
 Vittorio Giovanelli – generale italiano